Шатодубль — топоним:
 Шатодубль — коммуна во Франции, в департаменте Вар.
 Шатодубль — коммуна во Франции, в департаменте Дром.